Desa Kangkung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kangkung (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Kangkung (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 110,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar